Širokljunke (lat. Caprimulgiformes) su red ptica koji se dijeli na 4, a prema nekim autorima 5 porodica. Žive u čitavom svijetu, osim u polarnim krajevima. U Srednjoj Europi žive samo dvije vrste: leganj (Caprimulgus europaeus) i (Caprimulgus ruficollis). Noćne su ptice. Perje im je meko i obojeno smeđe ili sivo, vrlo dobro ih kamuflira. Širokljunke imaju veliku glavu s krupnim očima, oštrim vidom i širokim kljunom (što je donijelo ime čitavom redu). Većina vrsta teži 100 g, a najveće imaju 400 g. Imaju duga krila i dobro lete. Sve vrste se hrane kukcima, jedina iznimka je vrsta uljašica, koja se, kao jedina noćna ptica uopće, hrani isključivo plodovima.

Sistematika 
Red: Širokljunke
 Porodica: Uljašica (Steatornithidae) s jednim rodom
 samo jedna vrsta: Steatornis caripensis (guačaro)
 Porodica: Žabouste (Podargidae) s tri roda
 rod: Podargus 3 vrste
 rod: Batrachostomus 9 vrsta
 rod: Rigidipenna 1 vrsta
 Porodica: Potui (Nyctibiidae) s jednim rodom
 rod: Nyctibus 7 vrsta
 Porodica: Legnji (Caprimulgidae), sa 16 rodova: 
 Caprimulgus
 Chordeiles
 Eleothreptus
 Eurostopodus
 Hydropsalis
 Lurocalis
 Macrodipteryx
 Macropsalis
 Nyctidromus
 Nyctiphrynus
 Nyctiprogne
 Phalaenoptilus
 Podager
 Siphonorhis
 Uropsalis 
 Veles.
 Porodica: Sovašice (Aegothelidae) s jednim (Aegotheles) odnosno dva roda (Aegotheles i Euaegotheles), znanstvena zajednica nije jedinstvena u odnosu na status cijele porodice. Za sad ju se još vodi kao dio reda širokljunki, no od 2003. kad su objavljeni rezultati analize mitohondrijske DNK ovih ptica, sve češće ih se izdvaja u zaseban red, "Aegotheliformes".

Izvori

Vanjske poveznice

Ostali projekti 

Neoaves